Colette Mourey, musicienne française ;
 Francis Mourey, cycliste français, spécialiste du cyclo-cross ;
 Gabriel Mourey, écrivain français ;
 Jean-Pierre Mourey (philosophie), (1948-), universitaire français ;
 Jean-Pierre Mourey, (1970-), dessinateur français ;
 Jenna Mourey, vloggeuse et comédienne américaine
 Mélody Mourey, actrice, dramaturge et metteur en scène française.

Lien externe

Notes et références 

Patronyme vosgien
Patronyme franc-comtois